System CORS – system wspomagający pozycjonowanie w ramach GPS.
 Cross-Origin Resource Sharing – mechanizm umożliwiający wywoływania żądań AJAX między różnymi domenami.